40-й чемпионат Европы по боксу 2013 года прошёл в Минске (Белоруссия) с 30 мая по 9 июня. В качестве организаторов чемпионата выступили Европейская конфедерация бокса (ЕКБ) и Белорусская федерация бокса. На чемпионат приехали 208 спортсменов из 37 стран.

Местом проведения чемпионата стал минский Дворце спорта. В тренировочной арене установлены шесть рингов, которые приобрели специально для чемпионата Европы. Ещё два ринга были установлены в главном зале.

Чемпионат обошёлся в 11 миллиардов белорусских рублей (более 1,2 млн евро).

Решение о передаче Беларуси прав на проведение чемпионата Европы было принято в апреле 2012 года во время заседания исполкома ЕКБ в Трабзоне.

Медалисты

Командный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2013 в Минске
 Полные результаты чемпионата Европы 2013
 Белорусская федерация бокса (принимающая сторона)

Чемпионаты Европы по боксу
Спорт в Белоруссии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Минске
2013 год в боксе
Май 2013 года
Июнь 2013 года
бокс
Соревнования по боксу в Белоруссии
Чемпионаты Европы в Белоруссии